Ла-Капель-Балаг'є, Ла-Капе́ль-Балаг'є́, Ла-Капель-Балаґ'є (фр. La Capelle-Balaguier) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон.
 Ла-Капель-е-Мамолен, Ла-Капе́ль-е-Мамоле́н (фр. La Capelle-et-Masmolène) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар.
 Ла-Капель-Бонанс, Ла-Капе́ль-Бона́нс (фр. La Capelle-Bonance) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон.
 Капель-ле-Гран, Капе́ль-ле-Гран, Капель-ле-Ґран (фр. Capelle-les-Grands) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер.
 Ла-Капель, Ла-Капе́ль (фр. La Capelle) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.
 Ла-Капель-Блей, Ла-Капе́ль-Блей (фр. La Capelle-Bleys) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон.
 Тії-Капель, Тії́-Капе́ль (фр. Tilly-Capelle) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Ла-Капель-ле-Булонь, Ла-Капе́ль-ле-Було́нь (фр. La Capelle-lès-Boulogne) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Капель-Фермон, Капе́ль-Фермо́н (фр. Capelle-Fermont) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Дьян-Капель, Дьян-Капе́ль (фр. Diane-Capelle) — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель.
 Капель (Нор), Капе́ль (фр. Capelle) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.
 Фревен-Капель, Фреве́н-Капе́ль (фр. Frévin-Capelle) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Капель-лез-Еден, Капе́ль-лез-Еде́н (фр. Capelle-lès-Hesdin) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Флорантен-ла-Капель, Флоранте́н-ла-Капе́ль (фр. Florentin-la-Capelle) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон.
 Сент-Омер-Капель, Сент-Оме́р-Капе́ль (фр. Saint-Omer-Capelle) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Капель (хімія) — у хімії пориста чашечка з товстими стінками, вироблена, за допомогою стиснення, з кістяної золи; вбирає в себе розплавлені оксиди, особливо оксид свинцю
 Дієго Капель (ісп. Diego Capel, нар. 16 лютого 1988, Альбокс) — іспанський футболіст, півзахисник італійського клубу «Дженоа».